Il doppio del torneo di tennis Eilat Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Baur e Andrej Čerkasov che hanno battuto in finale Sander Groen e Rogier Wassen 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Menno Oosting (semifinali)
 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

 Sander Groen /  Rogier Wassen (finale)
 Neville Godwin /  Myles Wakefield (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eilat Challenger 1997